Еврейское кладбище Берлин—Вайсензе () — еврейское кладбище, основанное в 1880 году, расположенное в берлинском районе Вайсензе, Германия. Занимая площадь около 42 га, на которых расположено порядка  могил, является вторым по величине еврейским кладбищем в Европе.

Создание кладбища 
Во второй половине XIX века в связи с интенсивным ростом еврейской общины в Берлине кладбище на Шёнхаузер-аллее, использовавшееся с 1827 года, вскоре было полностью занято.

На кладбище похоронен писатель Фридрих Горенштейн (1932—2002), который жил в Берлине с начала 1980-х.

См. также 
 :Категория:Похороненные на Еврейском кладбище (Берлин)
 Баум, Герберт, движения сопротивления
 Бек, Лео, Рабинер

Кладбища Берлина
Еврейские кладбища Германии